Чигириновка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Чигириновка — село в Щербактинском районе Павлодарской области.
Находится около 100км от города Павлодар.

Россия 
 Чигириновка — исчезнувший посёлок в Суетском районе Алтайского края.
 Чигириновка — деревня в Новодеревеньковском районе Орловской области.